Гу́став Э́рнст Штре́земан (; 10 мая 1878, Берлин — 3 октября 1929, там же) — немецкий политик (Немецкая народная партия), рейхсканцлер и министр иностранных дел Веймарской республики.

Лауреат Нобелевской премии мира 1926 года (вместе с Аристидом Брианом) за заключение Локарнских соглашений, гарантировавших послевоенные границы в Западной Европе.

Биография 
Густав Штреземан родился в семье берлинского торговца пивом и владельца пивной Эрнста Августа Штреземана и его супруги Матильды. Густав был единственным из пяти детей в семье, кто учился в гимназии, где он проявлял особый интерес к истории и биографиям известных исторических личностей: Наполеона и Гёте. Окончив школу в 1897 году, с 1898 по 1901 годы изучал в Лейпциге сначала литературу и историю, а затем экономику.

В 1901 году Штреземан закончил учёбу, защитив диссертацию по теме «Развитие торговли бутылочным пивом в Берлине». Отец Густава Штреземана владел в Берлине небольшой пивной на Кёпеникской улице. В 1901—1904 годах Штреземан работал представителем Союза немецких производителей шоколада.

В 1903 году Штреземан женился на дочери берлинского промышленника Кете Клеефельд, у них родилось два сына — Вольфганг, ставший впоследствии композитором и дирижёром, и Иоахим. Кете Штреземан была заметной фигурой в общественной жизни Берлина «золотых двадцатых годов».

Политическая деятельность 
Пройдя этап политических симпатий к Национал-социальному союзу Фридриха Наумана, Штреземан начал в 1903 году политическую карьеру, вступив в Национал-либеральную партию Германии. В партии ему была отведена роль кронпринца при его учителе в политике Эрнсте Бассермане. В 1906 году Штреземана избрали в городской совет Дрездена, а в 1907 году он стал самым молодым депутатом рейхстага. В 1910 году Густав Штреземан вошёл в состав правления Союза промышленников Германии.

Штреземан, выступавший за социальную политику, часто оказывался в конфликте с правым крылом своей Национал-либеральной партии, где преобладали представители тяжёлой промышленности Саксонии. Это крыло воспрепятствовало повторному избранию Штреземана в правление партии. Потеряв в 1912 году мандат депутата рейхстага, Штреземан в составе группы экономических экспертов отправился в ознакомительную поездку в США и Канаду. Штреземан был членом союза колониальных обществ Германии и многих других общественных организаций и объединений, в том числе, Германо-американского торгового общества.

На довыборах в Восточной Фризии в 1914 г. Густав Штреземан вновь стал депутатом рейхстага, в 1919 году возглавил фракцию национал-либералов в рейхстаге и стал заместителем председателя своей партии. На этом посту он пытался добиться слияния Национал-либеральной партии с Прогрессивной народной партией. Потерпев неудачу, Штреземан занялся строительством собственной партии — Немецкой народной, председателем которой он являлся до своей смерти.

На выборах 1920 года партия Штреземана добилась успеха и участвовала в формировании правительства Ференбаха. Штреземан возглавил фракцию партии в рейхстаге и руководил комитетом рейхстага по иностранным делам. С августа по ноябрь 1923 года во время Рурского конфликта Густав Штреземан занимал пост рейхсканцлера и министра иностранных дел в коалиционном правительстве ННП, СДПГ, НДП и партии Центра, а затем вплоть до своей смерти занимал пост министра иностранных дел Германии.

Масон. Посвящён в 1923 году в берлинской масонской ложе «Фридрих Великий». Почётный член Великой национальной материнской ложи Три глобуса. Инициатор создания (наряду с Брианом Аристидом и Эррио Эдуардом) Панъевропейского союза. В его честь в 2002 году в Берлине названа ложа «Густав Штреземан», входящая в Объединённые великие ложи Германии.

В 1926 году за свой вклад в укрепление мира при заключении Локарнских соглашений Густав Штреземан был награждён Нобелевской премией мира, в 1928 году стал почётным доктором Гейдельбергского университета.

С 14 по 16 июня 1927 года он принимал участие в Женевской конференции министров иностранных дел, которая была собрана по инициативе Джозефа Остина Чем­бер­ле­на.

Смерть 
Здоровье Штреземана было серьёзно подорвано перегрузками, 3 октября 1929 года он умер от последствий инсульта и был похоронен на Луизенштадтском кладбище в берлинском районе Кройцберг.

Примечания

Литература 
На 2008 год существовало более двадцати его биографий.
 Akten zur Auswärtigen Politik 1918—1945 (ADAP). Serie A 1918—1924, Bd. A Iff., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1982ff.; Serie B 1925—1933, Bd. B Iff., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1966ff.
 Akten der Reichskanzlei Weimarer Republik, hrsg. von Karl Dietrich Erdmann im Auftrag der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Die Kabinette Stresemann I und II, 2 Bde., Harald Boldt Verlag, Boppard am Rhein 1978.
 Gustav Stresemann, Reden und Schriften. Politik — Geschichte — Literatur 1987 bis 1926, 2 Bd., Carl Reissner Verlag, Dresden 1926.
 Gustav Stresemann, Reichstagsreden, hrsg. von Gerhard Zwoch, Verlag AZ Studio Pfattheicher & Reichardt, Bonn 1972.
 Gustav Stresemann, Schriften, hrsg. von Arnold Harttung, Berlin Verlag, Berlin 1976.
 Gustav Stresemann, Vermächtnis. Der Nachlaß in drei Bänden, hrsg. von Henry Bernhard, Verlag Ullstein, Berlin 1932/33.

Ссылки 
 
 
 Оксфордская иллюстрированная энциклопедия
 Биография Густава Штреземана на сайте Немецкого исторического музея

Премьер-министры, вступившие в должность в 1923 году
Правители Европы XX века
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из Германии
Члены Немецкой народной партии
Министры иностранных дел Германии
Рейхсканцлеры Германии
Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Депутаты рейхстага (Германская империя)
Масоны Германии
Умершие от инсульта
Похороненные на Луизенштадтском кладбище
Почётные доктора Гейдельбергского университета
Члены Национал-либеральной партии Германии